Holomètre peut désigner :
 L'holomètre, un instrument, inventé par Abel Foullon en 1550, qui sert à prendre les hauteurs d'un point au-dessus de l'horizon.
 L'holomètre du Fermilab, un interféromètre laser situé dans l'Illinois.